traktat – rozbudowana rozprawa
 traktat – umowa międzynarodowa